Pirker ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Pirker (1855–1931), österreichischer Politiker

 Herbert Pirker (* 1981), österreichischer Jazzmusiker
 Horst Pirker (* 1959), Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group und Präsident der österreichischen Zeitungsverbands (VÖZ)
 Hubert Pirker (* 1948), österreichischer Erziehungswissenschaftler und Politiker (ÖVP)
 Johanna Pirker (* 1988), österreichische Informatikerin
 Kurt Pirker (* 1937), österreichischer Offizier des Bundesheeres
 Lotte Pirker (1877–1963), österreichische Schriftstellerin, Politikerin (SDAP)
 Max Pirker (1886–1931), österreichischer Literaturhistoriker und Bibliothekar
 Marianne Pirker (1717–1782), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Michael Pirker (1911–1975), österreichischer Politiker

 Theo Pirker (1922–1995), deutscher Sozialwissenschaftler
 Thomas Pirker (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Werner Pirker (1947–2014), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Pyrker
 Birker